Finn Folcwalding, legendarische Friese koning
 Finn (rivier), een rivier in Ierland
 Finn (zeilboot), een type zeilboot
 Finn (film), een Nederlandse familiefilm uit 2013
 Finn Lambek, Deens voetbalscheidsrechter
 Mickey Finn, Brits percussionist, lid van T. Rex
 Finn Pedersen (1925-2012), Deens roeier
 Fionn mac Cumhaill, een held uit de Ierse mythologie
 Finn (naam), een naam
 Finn (Star Wars),  een personage in Star Wars